Сергій Кисляков: 
 Кисляков Сергій (1897–1980) — французький художник.
 Кисляков Сергій Віталійович (. 1960) — російський математик, член-кореспондент РАН.
 Кисляков Сергій Герасимович (відомий під псевдонімом Уралов; 1893–1969) — радянський партійний і державний працівник.